Miejscowości w USA:
 Prentiss – miejscowość w stanie Missisipi, w hrabstwie Jefferson Davis
Hrabstwa w USA:
 hrabstwo Prentiss (ang. Prentiss County) – w stanie Missisipi